Hammar steht für:
 Herrenhaus Hammar, ein Herrenhaus in der schwedischen Gemeinde Karlstad
 der Name dreier schwedischer Ortschaften:
 Hammar in der Gemeinde Torsåkers församling der Provinz Västernorrlands län
 Hammar (Askersund) in der Gemeinde Askersund der Provinz Örebro län
 Hammar (Kristianstad) in der Gemeinde Kristianstad der Provinz Skåne län
 Hammar (Åsnes), norwegische Ortschaft in der Gemeinde Åsnes

Hammar ist der Familienname folgender Personen:
 Ahti Hammar (1911–1979), finnischer Maler, Lithograf und Heraldiker
 Anna Hammar-Rosén (ca. 1735–1805), schwedische Journalistin, Chefredakteurin und Zeitungsherausgeberin
 August Hammar (1861–1946), schwedischer Anatom
 Clarence Hammar (1899–1989), schwedischer Segler
 Elsa Moeschlin-Hammar (1879–1950), schwedisch-schweizerische Künstlerin
 Karin Hammar (* 1974), schwedische Jazzmusikerin
 Karl Gustav Hilding Hammar (* 1943), schwedischer Theologe, ehemaliger Erzbischof
 Mimmi Hammar (* 1968), schwedische Jazzmusikerin
 Molly Hammar (* 1995), schwedische Sängerin
 Urban Hammar (* 1961), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Ziri Hammar (* 1992), algerischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hamar (Begriffsklärung)